Le  Nord est une des 13 régions administratives du Burkina Faso.

Histoire 
La région a été administrativement créée le , en même temps que 12 autres.

Situation

Provinces 
La région Nord comprend 4 provinces :
 le Loroum,
 le Passoré,
 le Yatenga,
 le Zondoma (ou Zandoma).

Démographie 
Population :
  habitants en 2002.
  habitants en 2012.

Administration 
Le chef-lieu de la région est établi à Ouahigouya.

Depuis le , la région est dirigée par le gouverneur Boukaré Khalil Bara.

Jumelages et accords de coopération

Annexes

Notes et références

Bibliographie 
 Enquête nationale sur l’accès des ménages aux ouvrages d’assainissement familial - 2010. Monographie régionale Nord, Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique, , 58 p.

Liens externes 

 . Présentation et fiche d'informations sur la région.
 .

Articles connexes